est la formule brute de plusieurs isomères.

 Cétone
 isohumulone, numéro CAS 
 humulone, numéro CAS 

 Glucocorticoïde
 cortisol ou hydrocortisone, numéro CAS 
 corticortisone, numéro CAS